Колонија Сан Салвадор има више значења:

 Колонија Сан Салвадор (Сан Антонио Кањада), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Сан Салвадор, Ла Финка (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику